

Persone 
Attilio Frizzi – ex calciatore italiano
Antonio Frizzi – storico e drammaturgo italiano
Fabio Frizzi – compositore, attore cinematografico italiano e autore di colonne sonore
Fabrizio Frizzi (1958-2018) – presentatore televisivo italiano
Giuseppe Frizzi – architetto italiano in stile palladiano neoclassico
Lazzaro Frizzi – avvocato, patriota, politico e filantropo italiano
Libero Frizzi – artista italiano

Altro 
Frizzi – variante del cognome Federici
Frizzi Comini Tonazzi – trio musicale friulano